Příjmení Hašler nosí více různých osobností:

Karel Hašler (1879–1941), český herec, zpěvák, písničkář, textař, spisovatel, dramatik a režisér, otec Zdeňka Miloše
Zdeněk Miloš Hašler, uměleckým jménem Gina Hašler (1909–1972), český herec a filmový režisér, syn Karla 

jiný význam
Hašler, planetka (1998 HA), asteroid objevený Lenkou Kotkovou
Hašler (divadelní hra), divadelní hra pražského Divadla Na Fidlovačce